Cassidy, angol családnév
Személyek
 Cassidy (1979) amerikai énekes (Antigone Rising)
 Cassidy (1982) amerikai rapper
 DJ Cassidy (1981) amerikai lemezlovas (New York)
egyéb
 3382 Cassidy, aszteroida